

Patronyme 
 Achille Béguin (1830-1913), caricaturiste et peintre français ;
 Albert Béguin (1901-1957), écrivain suisse ;
 André Béguin (1927-2021), historien, éditeur, imprimeur, dessinateur et graveur ;
 Bernard Béguin (1947-), pilote de rallye français ;
 Jacques Béguin (1922-2013)  homme politique suisse ;
 Jean Béguin (1550-1620), chimiste français ;
 Katia Béguin (1966-), historienne et universitaire française ;
 Louis Béguin (1747-1831), homme politique français ;
 Louis Béguin (1911-1944), résistant français ;
 Maurice Béguin (1793-18??), sculpteur français ;
 Max-Henri Béguin (1918-2000), pédiatre et pacifiste suisse ;
Michèle Béguin (1942-2014), cartographe et universitaire française ;
 Pierre Béguin (1903-1978), journaliste suisse, frère du premier ;

Habillement 
 Le béguin était une coiffe portée par les religieuses de l'ordre des béguines au , puis par la suite par les jeunes enfants et les femmes. Cette coiffe est composée de trois pièces : le « béguin » proprement dit ou calot, petit bonnet de toile fine de lin ou de soie qui enserre les cheveux et qui s'attache éventuellement sous le menton avec une petite bride ; le « ruban », second bonnet en tissu précieux de couleur rouge, qui est destiné à plaquer le plus possible les cheveux sur le front et à fixer le béguin ; le « chaperon », bonnet en velours noir qui se fixe par des épingles sur les deux précédents.

Notes et références

Voir aussi 
 
 

Beguin